Ортутёва () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1414 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны, под угрозой переселения в СССР, абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков.

В селе есть греко-католическая церковь св. Архангела Михаила, построенная в 1840—1842 годах в стиле классицизма.

Из села происходит первый епископ Американской Карпато-Русинской Церкви Вселенской патриархии Орест (Чорнок).

Население 
Село имеет 162 жителя.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 78,90 %
 цыгане — 13,76 %
 русины — 4,13 %
 украинцы — 2,75 %
 чехи — 0,46 %

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 греко-католики — 83,94 %,
 римо-католики — 9,63 %,
 протестанты — 0,92 %,
 православные — 0,92 %,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 4,13 %

Примечания 

Населённые пункты Словакии